Pelléas et Mélisande (deutsch: „Pelleas und Melisande“) steht für:
 Pelléas et Mélisande (Schauspiel), Schauspiel von Maurice Maeterlinck (1893)
 Pelléas et Mélisande (Schauspielmusik), Schauspielmusik von Gabriel Fauré (1898)
 Pelléas et Mélisande (Oper), Oper von Claude Debussy (1902)

Siehe auch:
 Pelleas und Melisande (Schönberg), Sinfonische Dichtung von Arnold Schönberg (1905)
 Pelleas und Melisande (Suite), Orchestersuite aus der Schauspielmusik von Jean Sibelius (1905)